Bukova Glava est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Bukova Glava, une localité située près de Zenica ;
en Croatie
Bukova Glava, une localité de Croatie ;
au Monténégro
Bukova Glava, une localité du Monténégro ;
en Serbie
Bukova Glava, un sommet des monts Tara ;
Bukova Glava, un village situé sur le territoire de la Ville de Leskovac, district de Jablanica.
Bukova Glava, un sommet de la Jezerska planina, au Kosovo ;